Thomas Platter ist der Name folgender Personen:

* Thomas Platter der Ältere (1499–1582), Schweizer Gelehrter und Schriftsteller
 Thomas Platter der Jüngere (1574–1628), Schweizer Botaniker, Mediziner und Schriftsteller